Apio puede referirse a:

 El nombre común de la planta (de uso culinario habitual) Apium graveolens.
 El nombre común de la planta Apium nodiflorum.
 El nombre común de la planta Petroselinum crispum.
 El nombre común (en Venezuela) de la planta Arracacia xanthorrhiza.
 Un praenomen (Apio''') usado principalmente por los miembros de la gens'' Claudia.